Beljina (Barajevo), een plaats in de Servische gemeente Barajevo
 Beljina (Čačak), een plaats in de Servische gemeente Čačak